Treboni o Trebònia, gens romana
 Luci Treboni Asper, tribú de la plebs el 447 aC 
 Gneu Treboni, tribú de la plebs el 401 aC 
 Marc Treboni, tribú amb potestat consular el 383 aC
 Publi Treboni, tribú amb potestat consular el 379 aC
 Gai Treboni, pretor urbà el 48 aC, governador a Hispània i Àsia
 Treboni Garucià, procurador d'Àfrica el 68